Gary McKinnon – brytyjski haker.
Miejscowości w USA:
 McKinnon – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Sweetwater
Gminy w USA:
 McKinnon (ang. McKinnon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster